Die folgende Liste ist eine Aufzählung jener Personen, die Äbte des Klosters Muri (Schweiz) und der Abtei Muri-Gries (Südtirol) waren. Aufgeführt werden auch vorübergehende Amtsinhaber wie Propste, Priore und Administratoren. Das Kloster Muri war von 1701 bis 1803 eine Fürstabtei. 1841 wurde die Abtei in Muri aufgehoben, seit 1845 wird sie als Priorat im Bozener Stadtteil Gries-Quirein weitergeführt.

Weblinks 
 Kloster Muri-Gries

Literatur 
 

Muri
!